El término Bandera de Amazonas puede referirse a:

la bandera de Amazonas, enseña del Estado Amazonas, en Brasil;
la bandera de Amazonas, enseña del Departamento de Amazonas, en Colombia;
la bandera de Amazonas, enseña del Departamento de Amazonas, en Perú;
la bandera de Amazonas, enseña del Estado Amazonas, en Venezuela ambient los Cosby